Ольга Кантария:
 Кантария, Ольга Герасимовна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кантария, Ольга Павловна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.